Кристина Лили () је америчка глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Америчке глумице
Биографије живих особа